Afrostyrax är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Afrostyrax ingår i familjen Huaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Afrostyrax